Lars – skandynawska forma imienia Laurenty (Wawrzyniec)
 LARS – seria niemieckich wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych